Club Baloncesto Málaga ist ein spanischer Basketballverein in Málaga, der in der spanischen Liga ACB spielt. Das Team ist derzeit nach seinem Sponsor Unicaja Málaga benannt. Seine Spiele trägt der Verein im Palacio de Deportes José María Martín Carpena mit 11.300 Plätzen aus.

Geschichte 
Der Verein Club Baloncesto Málaga ist im Jahre 1992 aus der Fusion der beiden ACB-Teams Unicaja Ronda und Mayoral Maristas hervorgegangen. Der Verein Caja Ronda wurde 1977 gegründet. Der Verein Mayoral Maristas geht auf den Ademar Basket Club von 1953 hervor, der sich im Jahre 1972 in CB Maristas de Málaga umbenannt wurde und 1988 in die Liga ACB aufgestiegen ist.

 Saisonübersicht Europapokale

Aktueller Kader

Erfolge 
 1× EuroCup: 2016/17
 1× Spanischer Meister: 2005/06
 1× Spanischer Pokalsieger: 2004/05
 1× Korać-Cup-Sieger: 2000/01

Weblinks 
 Offizielle Website
 www.acb.com

Malaga, Cb
Sport (Málaga)
Gegründet 1992
Organisation (Málaga)
Sportverein in Andalusien